Rhinoceros oder Rhinocéros ( oder Rhinozeros) steht für:
 eine Nashorngattung (Rhinoceros) zu der das Panzernashorn und das Javanashorn zählen
 Rhinoceros 3D, ein Computerprogramm zur 3D-Modellierung
 Parti Rhinocéros, eine kanadische Partei
 Rhinoceros (Gene Wilder), ein Film aus dem Jahr 1974
 Rhinocéros (Die Nashörner), Theaterstück von Eugène Ionesco
 Rhinoceros (Band), US-amerikanische Rockband, die von 1967 bis 1971 bestand

Siehe auch:

 Rhinocerus, ein Kunstwerk von Albrecht Dürer
 Nashorn (Begriffsklärung)